Ве́лизе () — деревня в волости Марьямаа уезда Рапламаа, Эстония.

География и описание 
Расположена на расстоянии 28 километров к юго-западу от уездного центра — города Рапла — и в 14 километрах к югу от волостного центра — посёлка Мярьямаа. Высота над уровнем моря — 27 метров.

Северную границу деревни отмечает река Велизе, на северо-восточной стороне деревни течёт река Нурту.

Официальный язык — эстонский. Почтовый индекс — 78201.

Население 
По данным переписи населения 2011 года в деревне проживал 21 человек, все — эстонцы. 

По данным переписи населения 2021 года, в деревне насчитывалось 25 жителей, все — эстонцы.

Численность населения деревни Велизе по данным переписей населения:

История 
В письменных источниках 1513 года упоминается поселение Phelix, 1516 года — деревня Vellisz, 1521 года — Felckes.

В средние века на территории деревни находилось вассальное городище Велизе.

Документально подтверждено, что в 1390—1675 годах эти земли принадлежали Икскюлям — одному из самых  могущественных вассальных семейств Старой Ливонии.

Центр нынешней деревни образовался в месте слияния рек Велизе и Нурту в конце 19-ого столетия, когда там была построена православная церковь и церковно-приходская школа. В посёлке после этого появились волостной дом, две лавки и аптека, работали пекарь, сапожник и портной.

На военно-топографических картах Российской империи (1846–1863 годы), в состав которой входила Эстляндская губерния, церковь деревни обозначена как Цер. Велизъ.

До 1977 года Велизе назывался посёлком, затем получил статус деревни. Одноимённое поселение (), возникшее в 1920-х годах, в 1977 году было объединено с деревней Аравете; в 1997 году оно было восстановлено в статусе деревни и получило название Велиземыйза.

Осенью 1905 года деревня Велизе стала центром революционного движения  в Ляэнемаа, руководителем которого стали учитель церковно-приходской школы Иван Паулус (Jaan (Ivan) Paulus), торговец из деревни Нурту Юри Овийр (Jüri Oviir (1872-1957)) и Михкель Айтсам (Mihkel Aitsam). В конце октября была создана Народная дружина и провозглашена так называемая Республика Велизе (). Жертвам последовавшей за этим карательной операции в 1936 году был установлен памятник возле православной церкви, выполненный Эльмаром Тоотсом (Elmar Toots (1912-1983)). Памятные знаки были также установлены на месте расстрела мятежников на хуторе Сопаа́угу () и на месте волостного дома Велизе.

В деревне действует православная церковь во имя Рождества Иоанна Крестителя.

В деревне работает хутор-музей Силлаотса.

На землях Велизе два с половиной столетия жили предки Георга Луриха по отцовской линии.

Вассальное городище и мыза Велизе 
Городище Велизе (на немецком языке Шлосс Фелькс (Schloß Felx, Schloß Felcks)) было средневековым вассальным городищем в приходе Велизе. Городище принадлежало вассалам Сааре-Ляэнеского епископа Икскюлям.

Годом строительства городища считается 1264 год. Оно находилось на возвышенности, расположенной на краю долины Аравере. С возведением фланков возвышенность была с каждой стороны окружена водяными рвами, следы которых сохранились до настоящего времени. Предположительно, городище состояло из основного укреплённого сооружения с башней и дополнительного каменного укрепления и/или деревянного частокола, окружавшего всю возвышенность.

Во время Ливонской войны, в сентябре 1560 года, городище было сожжено русскими войсками.

Позже городище не восстанавливали, и оно осталось в развалинах. В XIX веке на этих развалинах было построено господское здание мызы Велизе (сожжено во время крестьянского восстания в 1905 году). Для его строительства использовали также уцелевшие части стен городища.

Территория бывшего городища внесена в Эстонский Государственный регистр памятников культуры.

Церковь во имя Рождества Иоанна Крестителя 
Православный храм во имя Рождества Иоанна Крестителя был построен в приходе Велизе  22 октября 1889 года по проекту архитектора Эрвина Бернгарда.

Церковь внесена в Эстонский Государственный регистр памятников культуры. Представляет из себя каменное здание в стиле историзма с кирпичным декором. Имеет основной план в виде латинского креста и традиционную трёхуровневую планировку с колокольней и апсидой. Иконостас простой, низкий, в тёмных тонах.

Велизеский хутор-музей Силлаотса 
Велизеский хутор-музей Силлаотса () открыл в 1982 году краевед и деятель культуры Алексей Парнабас (Aleksei Parnabas (1919–1986)). Он находится на расстоянии двух километров от центра Велизе в сторону Мярьямаа на землях бывшего хутора Силлаотса.

Алексей Парнабас был коренным жителем деревни Велизе и провёл большую работу по увековечению прошлого своих родных мест.

Экспозиция музея размещена на гумне, в амбаре, сараях, кузнице, а также во дворе хутора и даёт обзор жизни, работы и деятельности крестьянства юго-востока Ляэнемаа с середины 19-ого столетия до ближайшего прошлого. Рядом со старинными фотографиями и предметами обихода представлены сельскохозяйственные инструменты, транспортные средства, средства для перевозки грузов, строительные и столярные инструменты и пр., бо́льшая часть которых сделана местными жителями. Особо редким экспонатом является изготовленная местными мастерами молотилка с цепной передачей. Некоторые экспонируемые машины до сих пор находятся в рабочем состоянии.

К музею относятся сад и дендропарк площадью 3,5 гектара, находящийся под защитой государства и административно расположенный на территории деревни Кяриселья.

В музее проводятся тематические дни, народные праздники, ставятся спектакли.

См. также 
 Мыза Велизе

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Населённые пункты Эстонии
Рапламаа